Андрич () — хорватське прізвище. Відомі носії:
 Іво Андрич — югославський письменник
 Комнен Андрич — сербський футболіст
 Срджан Андрич — хорватський футболіст